Les Afro-iraniens sont des Iraniens ayant des origines africaines. Ils constituent entre 10% et 15% de la population du sud du pays et leur histoire remonte à la pratique tardive de l’esclavage sur les côtes du golfe d’Oman, du XVIIIe au XXe siècle.

Afro-iraniens au XIXe et XXe siècles

Afro-iraniens de nos jours

Bibliographie

Notes et références

Voir aussi 

 Esclavage dans le monde musulman
 Traite orientale
 Khuzestan

Groupe ethnique en Iran
Peuple iranien